Жан Бара́тт (; 7 июня 1923, Ламберсар — 1 июля 1986, Фомон) — французский футболист, нападающий. Наиболее известен как игрок французского клуба «Лилль», в составе которого дважды становился чемпионом Первого дивизиона и четырежды завоёвывал Кубок Франции.

Клубная карьера

Выступления за сборную

Достижения 
 Чемпион Франции (2): 1945/46, 1953/54
 Обладатель Кубка Франции (4): 1945/46, 1946/47, 1947/48, 1952/53
 Лучший бомбардир чемпионата Франции (2): 1948, 1949
 Лучший бомбардир в истории «Лилля»: 218 голов
 Лучший бомбардир «Лилля» в чемпионате Франции: 167 голов

Статистика выступлений 

Источник:

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста  на сайте Footballdatabase.eu 

Футболисты Франции
Футбольные тренеры Франции
Игроки сборной Франции по футболу
Игроки ФК «Лилль»
Игроки ФК «Рубе-Туркуэн»
Игроки ФК «Олимпик Лилль»
Игроки ФК «Экс-ан-Прованс»
Тренеры ФК «Лилль»
Тренеры ФК «Рубе-Туркуэн»